Guy Barnett peut faire référence à:

 (1962), membre du Parti libéral du Sénat australien
 Guy Barnett (1928-1986), MP du Parti travailliste